Partit Popular de Baviera (de seu nom en alemany Bayerische VolksPartei), partit polític històric de Baviera
 Blanke Volkstaats Party, partit polític històric de Sud-àfrica
 Barcelona – València – Palma, exposició temporal de 2010 al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
 Vehicle de combat d'infanteria (de seu nom en txec Bojové Vozidlo Pěchoty), vehicle blindat de combat dissenyat per traslladar la infanteria
 Problema de valor de frontera (de seu nom en anglès Boundary Value Problem), problema matemàtic d'equacions diferencials amb condicions de frontera